Protomantis är ett släkte av skalbaggar. Protomantis ingår i familjen Brachyceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Protomantis